El término A-Train, puede hacer referencia a:

 Matt Bloom (1972-), luchador profesional estadounidense ya retirado;
 A-Train, personaje del cómic The Boys;